La temporada 2017 de Eurofórmula Open fue la decimosexta temporada de este campeonato. Harrison Scott quien en la anterior temporada sólo había disputado una ronda como piloto invitado, arrasó en 2017 ganando prácticamente todas las carreras del campeonato. El ruso Nikita Troitskiy quedó subcampeón y se llevó el campeonato Rookie. Devlin DeFrancesco quedó tercero y venció en el Campeonato de España. RP Motorsport volvió a llevarse el campeonato de escuderías y también venció en el campeonato de España.

Escuderías y pilotos

Calendario

Series Invernales

Temporada

Resultados

Campeonato de pilotos 
 Sistema de puntuación:

Campeonato Rookie 
 Sistema de puntuación:

Campeonato de escuderías 
 Sistema de puntuación:

Campeonato de España de F3 

Campeonato de Pilotos
 Sistema de puntuación:

 Campeonato de escuderías

 Sistema de puntuación:

Referencias 
 Estadísticas

Euroformula Open
Temporadas de Eurofórmula Open